Оливер Мазуччи (; ) — немецкий актер, известный в первую очередь благодаря роли в сериале «Тьма». В 2021 году стал лауреатом Deutscher Filmpreis за главную роль в фильме «Фассбиндер».

Биография 
Посещал гимназию Эрнст-Мориц-Арндт в Бонне вместе с актером Йоахимом Кретцером. Его отец — итальянец, мать — немка. Семья управляла несколькими ресторанами в Бонне. У него трое детей.

С 1990 по 1994 год учился в Берлинском университете искусств. Помимо многочисленных театральных ролей, он стал наиболее известен благодаря роли Ареса де Сен-Клера  в фильме «Кровь тамплиеров», который был показан в декабре 2004 года. Короткометражный фильм Die rote Jacke (2002), режиссера Флорианом Баксмайером, получил «Студенческий Оскар» и, таким образом, был автоматически номинирован на «Оскар».

С 2009 года он был постоянным членом ансамбля Бургтеатра, где играл ведущие роли в таких известных постановках, как «Война и мир», «Солярис», «Die Ahnfrau» и «Das trojanische Pferd». В октябре 2015 года вышел фильм «Он снова здесь», в котором он сыграл Адольфа Гитлера. Для этой роли ему пришлось набрать 26 килограммов. В 2016 году он снялся в фильме «Работа без авторства» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка.

В 2016 году он был номинирован на Немецкую кинопремию за роль Адольфа Гитлера в фильме «Он снова здесь».

В 2017 году его роль в сериале Netflix «Тьма» привлекла к нему внимание широкой международной аудитории. Масуччи сыграл Райнера Вернера Фассбиндера в фильме «Фассбиндер», байопике Оскара Релера, который вышел в прокат осенью 2020 года. В апреле 2021 года он получил Баварскую кинопремию за роли в фильмах «Фассбиндер» и «Королевская игра». В том же году Мазуччи был удостоен Немецкой кинопремии за «Фассбиндера».

Оливер Мазуччи является членом Немецкой киноакадемии.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Германии
Лауреаты премии Deutscher Filmpreis